Аккол (устар. Ак-Куль) — река в России, протекает по Республике Алтай. Устье реки находится на 21 км по левому берегу реки Чаган. Длина реки составляет 17 км.

Этимология 
Аккол, Ак-Коол ( — белый, снежный;  — озеро) — белое, белоснежное мутно-белое; с ледниковым началом или питанием, текущее проточное озеро. «… Молочно-белый Ак-Кӧл (река) в нижнем течении совершенно покоен и довольно глубок».

Описание 
Берёт начало из Софийского ледника и течёт на северо-запад. Протекает через озеро Аккуль, и, сливаясь с рекой Караоюк, образует Чаган.

В бассейн реки входят озера Кольдуоюк и Каракуль.

Аккол имеет три левых притока — реку Кызылкая, реку Нижний Тураоюк и реку Верхний Тураоюк.

Галерея

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Бассейн Чаганузуна
Реки Кош-Агачского района